Ватсьяян — фамилия.

Известные носители 
 Ватсьяян, Капила (1928—2020) — индийский ученый в области классической индийской и мировой культуры, искусства и археологии.
 Ватсьяян, Саччидананд Хирананд (1911—1987) — индийский поэт, прозаик, журналист, переводчик и преподаватель.